Por Polignac podes estar a procura de:

 Polignac (Charente-Maritime)
 Polignac (Haute-Loire)

Desambiguações de topônimos